Barys Nur-Sultan (, dříve Barys Astana) je hokejový klub z Astany, který hraje Kontinentální hokejovou ligu. Klub byl založen roku 1999. Jejich domovským stadionem je Barys Arena. Název Barys je v překladu sněžný levhart, což odkazuje na častý kazašský symbol, kočkovitou šelmu obývající část Kazachstánu.

Oficiální název je pouze Barys, je však velmi často označován jako Barys Nur-Sultan.

Přehled účasti v KHL

Češi a Slováci v týmu

Reference

Externí odkazy 
 
 Barys Nur-Sultan na eliteprospects.com

Kazachstánské kluby ledního hokeje
Sportovní kluby v Astaně
Kluby KHL